

Sigle 
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali
 Dipartimento di Salute Mentale – l'insieme delle strutture e dei servizi nell'ambito del territorio dell'Azienda sanitaria locale 
 Dynamic Spectrum Management – tecniche per l'ottimizzazione della prestazioni delle reti di telecomunicazioni (principalmente DSL)
 Doha Securities Market, il principale mercato azionario del Qatar
 Department of Standards Malaysia

Aziende 
 DSM – azienda olandese del settore chimico

Codici 
 DSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Des Moines (Stati Uniti)